One Shot Mixtape је први албум нишке хип хоп групе One Shot. Издат је 2012. године за продукцијску кућу Басивити диџитал и продуцирао га је Цоби. На албуму се налази 19 песама, а као гости се појављују бројни музчари, међу којима и 90Naz, Дениро, Фурио Ђунта, Икац, McN, Цоби, Цаконе.

Списак песама

Референце 

Албуми 2012.
Албуми издати за Bassivity Music
Српски хип хоп албуми